Bramante ist der Familienname folgender Personen:
 Donato Bramante (1444–1514), italienischer Baumeister und Maler
 Onofrio Bramante (1926–2000), italienischer Comiczeichner
 Teresita Bramante Vallana (* 1977), italienisch-schweizerische Sportlerin

Bramante ist des Weiteren der Name von:
 (12147) Bramante, Asteroid
 Bramante (Merkurkrater), Krater auf dem Planeten Merkur